Lugo () é um deus da mitologia celta. Aparentemente foi um deus muito popular, venerando em uma vasta região. São poucas as inscrições encontradas que registram seu nome, mas sua importância pode ser deduzida pela quantidade de lugares que foram denominados em sua função, e algo de seus atributos e aspecto podem ser inferidos da iconografia referente ao Mercúrio romano, com quem foi muitas vezes identificado. Sua memória também foi preservada em narrativas irlandesas e gaélicas, sob os nomes respectivos de Lugh e Lleu Llaw Gyffes.

Entre as cidades que possivelmente derivaram seu nome de Lugo estão Lião, Laon, Lugo, Leiden e Lugões.

Vindo do casal indo-europeu Dioscuri, os Gémeos Divinos, uma das figuras mais antigas do panteão indo-europeu Lug Samildanach "para as artes múltiplas", "por sua intervenção restaura a ordem e direito quando os outros deuses caíram em opressão".

Etimologia 
A etimologia exata de Lugus é discutida. A raiz proto-celta do nome, *lug-, pode ser derivada da raiz indo-européia *leug-, que significa preto.  *leuǵ- «pausa», ou *leugʰ-, "faça um juramento".

Divindades celtas